Ericek (Bolu), een dorp in het Turkse district Bolu
 Ericek (Buharkent), een dorp in het Turkse district Buharkent
 Ericek (Bulanık), een dorp in het Turkse district Bulanık
 Ericek (Büyükorhan), een dorp in het Turkse district Büyükorhan
 Ericek (Genç), een dorp in het Turkse district Genç
 Ericek (Çameli), een dorp in het Turkse district Çameli
 Ericek (Dursunbey), een dorp in het Turkse district Dursunbey
 Ericek (Espiye), een dorp in het Turkse district Espiye
 Ericek (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
 Ericek (Kahramanmaraş), een gemeente in het Turkse district Kahramanmaraş
 Ericek (Nallıhan), een dorp in het Turkse district Nallıhan
 Ericek (Osmaneli), een dorp in het Turkse district Osmaneli
 Ericek (Seydiler), een dorp in het Turkse district Seydiler
 Ericek (Şiran), een dorp in het Turkse district Şiran